Список стран по производству цемента

2019 
Данный Список стран по производству цемента в 2019 году основан на данных Американской ассоциации производителей цемента.

2012 год 
Данный Список стран по производству цемента в 2012 году основан на данных Американской ассоциации производителей цемента.

2010 год 
Данный Список стран по производству цемента в 2010 году основан на данных Американской ассоциации производителей цемента.

Хотя за период с 2005 по 2010 годы первая тройка стран — производителей цемента не менялась, производство в США за этот период сократилось на 36,5 %. Среди стран со значительно выросшим производством можно отметить: Турцию, поднявшуюся с 10 места на 4, Бразилию (с 13 на 5), и Вьетнам (с 17 на 9). Все ведущие Европейские страны — производители цемента (за исключением Турции), а именно: Испания, Россия, Италия, Германия и Франция, потеряли свои позиции.

2005 год 
Данный Список стран по производству цемента в 2005 году основан на данных проверенных в сентябре 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Complete list

Цемент
Цемент